Noon Wine steht für:
 Noon Wine (deutsch Das dunkle Lied), Novelle von Katherine Anne Porter, erschienen 1939 im Band Pale Horse, Pale Rider
 Noon Wine (1966), US-amerikanischer Film von Sam Peckinpah
 Noon Wine (1984), Originaltitel von In der Mittagsglut, US-amerikanischer Film von Michael Fields